Эретрия может означать:

 Эретрия — малый город в Греции, на Эвбее.
 Эретрия (дим) — община (дим) в Греции.
 Эретрия (Лариса) — деревня в Греции, в Фессалии.

См. также 
 Эритрея